Готфрід I (1068 — 19 серпня 1139) — граф Намюра в 1102—1139 роках.

Старший син графа Альберта ІІI і Іди Саксонської. 1087 року пошлюбив Сибіллу, доньку графа Роже де Шато-Порсьєн. 1 червня 1101 року разом з батьком та братами фундував церкву Сент-Якоб у Льєжі. 1102 року спадкував володіння. Перша письмова згадка про Готфріда як графа Намюра відноситься до 1105 року. До 1104 він розлучився з дружиною через її інтимний зв'язок з Енгерраном I де Кусі, графом Амьєну. Внаслідок цього втратив права на графство Порсьєн. 1109 року одружився на Ермезінді, доньці Конрада I, графа Люксембургу.

Все життя залишався був вірним прихильником імператорської влади в Нижній Лотарингії. У 1119 році підтримав кандидатуру свого брата Фрідріха при обранні єпископа Льежа всупереч Готфріду V, герцогу Нижньої Лотарингії, що підтримував кандидатуру Олександра Юліського. В битві біля Юї намюрське військо здобуло перемогу, але Готфрід V сплюндрував значну частину Намюрського гарфства і Льєзького єпископства.

У 1121 році заснував абатство Флореф, але був залучений у конфлікт з духовенством, після чого пограбував абатство Ставело, що розташовувалося на його володіннях в Геспенгау (в графстві Бруненгеруц). Після суперечки через вибори в 1136 році нового абата він також зруйнував абатство Жамблу і вбив ченців. Через три роки він зрікся графства на користь свого сина Генріха і пішов у заснований ним монастир Флореф. Помер там за кілька місяців.

Примітки

Джерела 
 Little, Lester K. (1978). Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe. Cornell University Press.
 Eugène de Sexna. Dictionnaire de l'histoire de Belgique. — Liège: Soledi SA, 1958. — P. 482.
 Detlev Schwennicke: Europäische Stammtafeln. Stammtafeln zur Geschichte der europäischen Staaten. Neue Folge, Band 7: Familien des alten Lotharingien. Teil 2. Stargardt, Marburg 1979, Tafel 68.

графи Намюра
Намюрський дім